Ikaasak bezeichnet:
 Ikaasak (Sund, Ikaasammiit), Sund im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Ikaasak (Sund, bei Isertoq), Sund im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Ikaasak (Sund, bei Kulusuk), Sund im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Ikaasak (Sund, bei Kuummiit), Sund im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Ikaasak (Sund, bei Sermiligaaq), Sund im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Ikaasak (Sund, bei Umiivik), Sund im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Ikaasak (Sund, bei Umittuartiit), Sund im Distrikt Ammassalik, Grönland